Алла Фёдорова: Фёдорова, Алла Васильевна (род. 1966) — советская и российская метательница молота.
 Фёдорова, Алла Юрьевна (род. 1973) — русская поэтесса.